Rotwang steht für:
 C. A. Rotwang, fiktive Figur in dem deutschen Spielfilm Metropolis (1927)
 Rotwang, fiktive Figur in dem deutschen Spielfilm Rotwang muß weg! (1994)
 Rotwang Filmproduktion, deutsche Spielfilmproduzentin (1994–2017)